Olimpiada Cyfrowa – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje cyfrowe uczniów, organizowana od roku szkolnego 2016/2017 przez fundację Nowoczesna Polska, przy współpracy merytorycznej z Collegium Civitas. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 weryfikacja poziomu wiedzy i umiejętności medialnych, informacyjnych i cyfrowych uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych
 podnoszenie kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych
 promocja idei świadomego użytkowania nowych mediów, odbierania informacji w sposób krytyczny, rozumienia język mediów, budowania wizerunek i relacji w sposób przemyślany, przestrzegania standardów etycznych i dbania o swoje bezpieczeństwo; kreatywności, umiejętnego odbierania, przetwarzania i tworzenia komunikatów z użyciem nowoczesnych narzędzi oraz prezentowania efektów swojej pracy, rozumienia prawnych i ekonomicznych aspektów działania mediów
 wsparcie wybitnie zdolnych uczniów, zainteresowanych mediami, obiegiem informacji, jej odbiorem, przetwarzaniem i tworzeniem oraz promocja ich dokonań
 przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należy wzrost roli informacji i wykorzystywanie nowych technologii we wszystkich dziedzinach życia
 zainteresowanie dyrektorów szkół oraz nauczycieli edukacją medialną, informacyjną i cyfrową i uświadomienie jej znaczącej roli w procesie kształcenia
 dążenie do ukonstytuowania edukacji medialnej jako pełnoprawnego przedmiotu obowiązującego w programie nauczania na IV etapie edukacyjnym

Etapy 
Olimpiada prowadzona jest w modelu scentralizowanym i składa się z:
 zawodów I stopnia (etapu szkolnego),
 zawodów II stopnia (przeprowadzanych przez organizatora oraz komitet główny),
 zawodów III stopnia (finał, przeprowadzanych przez organizatora oraz komitet główny).

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Media
Cyfrowa
Społeczeństwo informacyjne